Policrate è il nome di quattro personalità antiche:
Policrate – tiranno di Samo;
Policrate – retore e sofista ateniese;
Policrate di Argo – militare e funzionario dell'Egitto tolemaico;
Policrate di Efeso – vescovo di Efeso.